Michel Rullier est un auteur-compositeur, accordéoniste-concertiste et professeur de musique. Il est décoré Chevalier des arts et des lettres en 1978.

Biographie 
Michel Rullier est né en 1930 en Île-de-France. Il commence l'accordéon à l'âge de 9 ans. Il apprend l'harmonie et le contrepoint avec Marcel Hekimian (compositeur de rythme d'Asie et de bien d'autres succès) et André Reillac. Parallèlement, il fait des études à l’École centrale de TSF à Paris. Il prend des cours avec Jacqueline Deschamps professeur au conservatoire national supérieur de Paris.

Il obtient la coupe radio 1946 en accordéon, le premier prix au Concours international de Paris. S'ensuivent, la coupe virtuose excellence à Paris en 1949 et d'autres récompenses. Il rentre comme compositeur à la SACEM (société des auteurs et compositeurs de musique) en 1950 sur examen.

Il est Lauréat des coupes mondiales d'accordéon de Stuttgart en 1954.

Il rentre comme auteur en 1956 à la SACEM sur examen (six morceaux en tant qu'auteur-compositeur).

Il obtient le premier prix au palmarès de la chanson inédite avec les Demoiselles de Neuilly sur des paroles de Bernard Deharbre et le prix du film publicitaire du festival de Cannes en 1957.

Michel Rullier est parallèlement membre des jurys ORTF notamment avec Marcel Azzola, Alain Abbott, Pierre Petit (directeur de l'école normale de musique de Paris), Arthur Hoérée...

Il a participé à des émissions télévisées sur l'ORTF telles que "Mon bel accordéon", "Télé Paris"...

Il fut accordéoniste du tour de France en 1969 et 1970.

Il a transcrit la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach pour accordéon classique ainsi que d'autres œuvres du répertoire classique.
Il est auteur d'une méthode d'accordéon enregistrée sur disque vinyle (deux trente centimètres) aux éditions Henry Lemoine et de la méthode pour accordéon classique l'accordéoniste aux éditions Combre.

Il a enregistré de nombreux disques chez match records et Trianon.

Il a fondé la maison d'édition musicale "Agblan".

Michel Rullier est décoré chevalier dans l'ordre des arts et des lettres par Jean-Philippe Lecat (Ministre de la culture sous Valery Giscard d'Estaing) en 1978.

Pédagogue, il est professeur honoraire de formation musicale et d'accordéon dans de nombreux conservatoires d'Île-de-France dont l'école nationale de musique de Gennevilliers et l'école nationale de musique du Raincy.

Michel Rullier est décédé en 2022.

Liens externes 
 

Naissance en 1930
Auteur-compositeur français
Accordéoniste français
Chevalier des Arts et des Lettres